Januš je lahko:

 Januš, moško osebno ime 
 Januš, priimek več znanih ljudi